Rosa 'Schneewittchen' — сорт роз, класс флорибунда.

Создан в Германии Раймером Кордесом в 1958.

Биологическое описание 

Триплоид.

Куст высотой 75—150 см, шириной 60 см. В отдельных случаях высотой 2,5 м и шириной 3 на 2,5 м, длина побегов достигает 3 м и более.

Листья весной светло-зелёные, летом тёмно-зелёные, блестящие.

Цветки белые, полумахровые, около 7 см в диаметре, собраны в соцветия по 3—5 штук. Лепестков 25—35. 5—20 цветков в соцветии.

Аромат от умеренного до сильного.

В культуре 
Зоны морозостойкости: от 4b (−28.9 °C… −31.7 °C), по другим данным от 5 до более тёплых. Сорт рекомендован для культивирования на юге Дальнего Востока России.

Цветение продолжительное в средней полосе России двукратное.

Одна из самых легко выращиваемых белых роз для условий средней полосы России.

Легко черенкуется.

Болезни и вредители 

В сухом климате (например, в Австралии) — один из самых устойчивых к болезням сортов, но во влажном может поражатся чёрной пятнистостью, настоящей и ложной мучнистой росой.

Награды 
 Золотая медаль ADR конкурса роз Баден-Баден (Германия).
 Зал Славы Мировой Федерации Обществ Роз.
 Звание «Роза Мира» WFRS, 1983.
 Золотая медаль Королевского национального общества розоводов Великобритании (RNRS).

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Ссылки 
 'Schneewittchen' на сайте HelpMeFind.com
 'Schneewittchen' на сайте websad.ru
 'Schneewittchen' на сайте W. Kordes’ Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG
 'Schneewittchen' (Шнеевиттхен) на сайте Rusroza.ru (Подмосковный Питомник Почвопокровных Роз)

Примечания

Литература 
 

Schneewittchen